James Cochran (1767-1813) est un homme politique américain.
 James Cochran (1981-) est un skieur américain.
 James Cochran (1973-) est un peintre australien.

Voir aussi